CLAR ist die Bezeichnung einer Plattform (Automobil) von BMW (Cluster Architecture).

CL-AR steht für:
 Región de la Araucanía, ISO-3166-2-Code der chilenischen Region

Clar ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Clar (1904–1995), österreichischer Geologe und Hochschullehrer
 Erich Clar (1902–1987), deutscher Chemiker
 Ignaz Clar (1829–1905), österreichisch-böhmischer Landespolitiker
 Johann Friedrich August Clar (1768–1844), deutscher Kupferstecher.

Siehe auch:

 Claar
 Klar
 Klaar

Abkürzung